Магдалена Мистепек има више значења:

 Општина Магдалена Мистепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Магдалена Мистепек (Магдалена Мистепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику